Премьер-лига сезона 2010/11 () — девятнадцатый сезон английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Жеребьёвка матчей турнира прошла 17 июня 2010 года в 9 утра по британскому времени.

В турнире приняло участие 20 команд. Чемпионский титул в 12-й раз в истории Премьер-лиги завоевал «Манчестер Юнайтед», который установил рекорд по количеству чемпионских титулов за всю историю (19 побед в высшем дивизионе чемпионата Англии). По итогам сезона в Чемпионшип Футбольной лиги выбыли «Вест Хэм Юнайтед», «Блэкпул» и «Бирмингем Сити».

Сезон начался 14 августа 2010 года и завершился 22 мая 2011 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу сезона 2010/2011 
Следующие клубы вышли в Премьер-лигу из Чемпионата Футбольной лиги:
 Ньюкасл Юнайтед (1-е место в Чемпионшипе 2009/10)
 Вест Бромвич Альбион (2-е место в Чемпионшипе 2009/10)
 Блэкпул (победители плей-офф Чемпионшипа 2009/10)

Клубы, выбывшие в Чемпионат Футбольной лиги 
По итогам сезона 2009/10 Премьер-лигу покинули следующие три клуба:
 Халл Сити
 Бернли
 Портсмут

Изменение регламента турнира 
Английская Премьер-лига ввела лимит на количество игроков в составе клубов. Начиная с сезона 2010/11, клубы могут заявлять в составах для участия в чемпионате не более 25 игроков. Футболисты в возрасте 21 года и младше не попадают под это ограничение и могут быть зарегистрированы в составе клуба сверх лимита в 25 игроков.

Также начиная с этого сезона вводится правило о «доморощенных игроках» (home-grown players), принятое с целью большего развития молодых футболистов в клубах Премьер-лиги. Согласно данному правилу, в составах клубов должно быть минимум 8 доморощенных игроков. Доморощенным считается игрок, который, вне зависимости от национальности и возраста, был зарегистрирован в любом клубе, состоящем в Футбольной ассоциации Англии или Уэльса, на протяжении трёх полных сезонов (или 36 месяцев) до момента достижения им возраста в 21 год.

Клубы-участники

География соревнований 

В Премьер-лиге сезона 2010/2011 выступают клубы из четырех регионов Англии:

Большой Лондон
 Арсенал
 Вест Хэм Юнайтед
 Тоттенхэм Хотспур
 Фулхэм
 Челси
Северо-Восточная Англия
 Ньюкасл Юнайтед
 Сандерленд
Северо-Западная Англия
 Блэкберн Роверс
 Блэкпул
 Болтон Уондерерс
 Ливерпуль
 Манчестер Сити
 Манчестер Юнайтед
 Уиган Атлетик
 Эвертон
Западный Мидленд
 Астон Вилла
 Бирмингем Сити
 Вест Бромвич Альбион
 Вулверхэмптон Уондерерс
 Сток Сити

В Премьер-лиге сезона 2010/11 не представлены клубы из регионов Йоркшир и Хамбер, Восточный Мидленд, Восточная Англия, Юго-Восточная Англия и Юго-Западная Англия.

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры 

Компания Nike выпустила новый мяч под названием T90 TRACER, содержащий белый, чёрный и синий «электрик» цвета для осеннего и весеннего периода. На зимний период была выпущена версия мяча со специальной окраской для повышенной различимости на поле. Компания Umbro выпустила новую форму для футбольных арбитров: футболки содержат чёрный, лаймовый зелёный и бирюзовый цвета.

Тренерские изменения

Смена владельцев

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Голы 
 Первый гол в сезоне: Стюарт Даунинг за «Астон Виллу» в матче против «Вест Хэм Юнайтед» (14 августа 2010)
 Самый быстрый гол сезона: 30 секунд — Макси Родригес за «Ливерпуль» в матче против «Фулхэма» (9 мая 2011)
 Самая большая разница мячей в матче: 6
 Челси 6:0 Вест Бромвич Альбион (14 августа 2010)
 Арсенал 6:0 Блэкпул (21 августа 2010)
 Уиган Атлетик 0:6 Челси (21 августа 2010)
 Ньюкасл Юнайтед 6:0 Астон Вилла (22 августа 2010)
 Манчестер Юнайтед 7:1 Блэкберн Роверс (27 ноября 2010)
 Матч с наибольшим количеством голов : 8
 Манчестер Юнайтед 7:1 Блэкберн Роверс (27 ноября 2010)
 Эвертон 5:3 Блэкпул (5 февраля 2011)
 Ньюкасл Юнайтед 4:4 Арсенал (5 февраля 2011)
 Самое большее количество голов забитых в матче одной командой : 7 — Манчестер Юнайтед 7:1 Блэкберн Роверс (27 ноября 2010) 
 Наименьшее число игр, в которых не удалось забить: 5 — Манчестер Юнайтед
 Самое большее количество игр, в которых не удалось забить: 13 — Уиган Атлетик

Дисциплина 
 Худшая дисциплина (жёлтая карточка — 1 балл, красная — 3):
 Манчестер Сити — 89 баллов (74 жёлтых и 5 красных карточек)
 Лучшая дисциплина:
 Блэкпул — 53 балла (47 жёлтых и 2 красных карточки)
 Самое большое количество жёлтых карточек (клуб): 76 — Ньюкасл Юнайтед
 Самое большое количество жёлтых карточек (игрок): 14 — Шейк Тьоте (Ньюкасл Юнайтед)
 Самое большое количество красных карточек (клуб): 7 — Вест Бромвич Альбион
 Самое большое количество красных карточек (игрок): 2
 Ли Каттермол (Сандерленд)
 Крейг Гарднер (Бирмингем Сити)
 Лоран Косельни (Арсенал)
 Юсуф Мулумбу (Вест Бромвич Альбион)
 Райан Шоукросс (Сток Сити)
 Самое большое количество нарушений (игрок): 114 — Кевин Дэвис (Болтон Уондерерс)

Сухие матчи 
 Самое большое количество количество «сухих» матчей: 18 — Манчестер Сити
 Наименьшее количество «сухих» матчей: 2 — Вест Бромвич Альбион

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил Неманья Видич из «Манчестер Юнайтед».

Игрок года по версии PFA 
Награду лучшему игроку года по версии футболистов получил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бейл.

«Команда года» по версии PFA 

В состав «команды года» по версии ПФА вошли следующие игроки:

Вратарь: Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед).Защитники: Бакари Санья (Арсенал), Неманья Видич (Манчестер Юнайтед), Венсан Компани (Манчестер Сити), Эшли Коул (Челси)Полузащитники: Нани (Манчестер Юнайтед), Самир Насри (Арсенал), Джек Уилшир (Арсенал), Гарет Бейл (Тоттенхэм Хотспур).Нападающие: Димитр Бербатов (Манчестер Юнайтед), Карлос Тевес (Манчестер Сити).

Футболист года по версии FWA 
Футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов стал полузащитник «Вест Хэма» Скотт Паркер.

Молодой игрок года по версии PFA 
Награду лучшему молодому игроку года по версии ПФА получил полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир.

Игрок года по версии болельщиков PFA 
Игроком года по версии болельщиков был признан полузащитник «Ливерпуля» Раул Мейрелиш.

Тренер сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему тренеру сезона английской Премьер-лиги получил главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

Золотая перчатка 
Награду получил Джо Харт из «Манчестер Сити», который провёл наибольшее количество «сухих» матчей в сезоне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2010
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011